Katlenburg heißen die Orte
 Katlenburg (Katlenburg-Lindau), Ortsteil der Gemeinde Katlenburg-Lindau
 Katlenburg-Lindau, Gemeinde in Niedersachsen
 Katlenburg (Burg), Burg in der Gemeinde Katlenburg-Lindau

Katlenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Udo von Katlenburg († nach 1040), Graf im Lies- und Rittigau und Vogt von Bremen